Colhoun kan syfta på

 Edmund Colhoun (1821–1897) amerikansk amiral
 John E. Colhoun (1750–1802) amerikansk senator